Název Žliabok má více vodních toků:

 Žliabok (přítok Henckovského potoka) – pravostranný přítok Henckovského potoka na Slovensku v okrese Rožňava
 Žliabok (přítok Rudavy) – pravostranný přítok Rudavy na Slovensku v okrese Malacky
 Žliabok (přítok Stoličného potoka) – pravostranný přítok Stoličného potoka na Slovensku v okrese Pezinok